Plaisir de France est le titre de plusieurs médias :

 Plaisir de France (revue), une revue culturelle aujourd'hui disparue
 Plaisir de France (émission), une émission télévisée de Frédéric Mitterrand tournée au château de Groussay